

Persone 
 Andrej Savel'ev – politico russo
 Il'ja Savel'ev – ex pallavolista sovietico, dal 1991 russo
 Sergej Savel'ev –  fondista sovietico, dal 1991 russo

Pagine correlate 
 Savel'eva